Miejscowości w USA:
 Good Hope – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
 Good Hope – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Walton
 Good Hope – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Good Hope – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Good Hope – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough

Gminy w USA:
 Good Hope (ang. Good Hope Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Good Hope (ang. Good Hope Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
 Good Hope (ang. Good Hope Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking